Саи́дов — фамилия центрально-азиатского происхождения; имеет женскую форму . Сформирована из арабского личного имени Саид, что в переводе означает «счастливый».

Известные носители

А 
 Саидов, Абдулло Нуриддинович (1947—2006) — таджикский политический деятель.
 Саидов, Абдурахман (1910—1945) — таджикский советский актёр.
 Саидов, Абдусаттор Самадович (род. 1961) — советский, таджикский учёный, доктор биологических наук, член-корреспондент АН Республики Таджикистан, председатель Отделения биологических и медицинских наук, вице-президент Академии наук Республики Таджикистан.
 Саидов, Акмаль Холматович (род. 1958) — узбекский государственный деятель и учёный-юрист.
 Саидов, Аликади Магомедович (род. 1999) — российский футболист.
 Саидов, Алирза Узаирович (1932—1978) — лезгинский поэт, автор стихов, баллад, поэм.
 Саидов, Асламбек (род. 1984) — российский боец смешанных единоборств.

Б 
 Саидов, Бауди Магомедович (1933—2011) — Герой Социалистического Труда.
 Саидов, Бахтиёр Одилович (1981) — узбекский экономист, дипломат, посол и государственный деятель.
 Саидов, Билал Саидович (1914—1994) — чеченский писатель, поэт, драматург, актёр, режиссёр, переводчик.

Г 
 Саидов, Гарун Саидович (1891—1919) — дагестанский революционер, писатель.

Д 
 Саидов, Джура Камалович (1909—1999) — советский и узбекский ботаник.

З 
 Саидов, Зайд Шерович (род. 1958) — таджикский государственный деятель, предприниматель, политик.
 Саидов, Заурбек Асланбекович (род. 1975) — ректор Чеченского государственного университета.

И 
 Саидов, Ибрагим Магомедсаидович (род. 1985) — российский и белорусский борец вольного стиля.

К 
 Саидов, Камиль (род. 1989) — таджикский футболист.

М 
 Саидов, Махран Шайхиевич (род. 1975) — полевой командир чеченских сепаратистов.
 Саидов, Миркарим (1910—1940) — таджикский советский актёр. Заслуженный артист Таджикской ССР.

Р 
 Саидов, Ренат Маликович (род. 1988) — российский дзюдоист.
 Саидов, Руслан — советский штангист.
 Саидов, Рустам Тухтасинович (род. 1978) — узбекский боксёр.

С 
 Саидов, Саид Магомедович (род. 1994) — российский самбист.

Х 
 Саидов, Хаджимурад Магомедханович (род. 1997) — российский самбист.

Ш 
 Саидов, Шамиль Магомедбаширович (род. 1982) — российский футболист.



См. также 
 Саитов — русская фамилия татарского происхождения.